Дламини — фамилия.

Известные носители:
 Дламини, Амброз Мандвуло (1968—2020) — премьер-министр Эсватини с 2018.
 Дламини, Барнабас Сибусисо (1942—2018) — премьер-министр Свазиленда 1996—2003 и 2008—2018.
 Дламини, Бонгинкоси (род. 1977) — южноафриканский музыкант, актёр.
 Дламини, Бхеки — и. о. премьер-министра Свазиленда 2008.
 Дламини, Бхекимпи (1924—1999) — премьер-министр Свазиленда 1983—1986.
 Дламини, Джеймсон Мбилини (1921—2008) — премьер-министр Свазиленда 1993—1996.
 Дламини, Каньяквезве Генри — министр иностранных дел Свазиленда 1971—1972.
 Дламини, Лутфо (род. 1960) — министр иностранных дел Свазиленда с 2008.
 Дламини, Мабандла (род. 1930) — премьер-министр Свазиленда 1979—1983.
 Дламини, Мабили (род. 1957) — министр иностранных дел Свазиленда 2003—2006.
 Дламини, Махосетиве (Мсвати III) (р.1968) — король Свазиленда с 1968.
 Дламини, Макосини (1914—1978) — премьер-министр Свазиленда 1967—1976.
 Дламини, Мафеву (1922—1979) — премьер-министр Свазиленда 1976—1979.
 Дламини, Минни (род. 1990) — южноафриканская телеведущая, актриса и фотомодель.
 Дламини, Млунгиси (1983—2010) — южноафриканский боксёр, чемпион мира по версии WBF.
 Дламини, Мозес Матенделе — министр иностранных дел Свазиленда 2006—2008.
 Дламини, Николас (род. 1995) — южноафриканский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Дламини, Обед (1937—2017) — премьер-министр Свазиленда 1989—1993.
 Дламини, Ричард Велефи (1932—1984) — министр иностранных дел Свазиленда 1982—1984.
 Дламини, Созиса — регент Свазиленда 1983.
 Дламини, Соломон — министр иностранных дел Свазиленда 1993—1995.
 Дламини, Сотша (1940—2017) — премьер-министр Свазиленда 1986—1989.
 Дламини, Темба (род. 1950) — премьер-министр Свазиленда 2003—2008.
 Дламини-Зума, Нкосазана (род. 1949) — министр иностранных дел ЮАР 1999—2009.